

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Лос Анджелес 1984 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1984